Fanuatapu ist der Name der Inseln 
 Fanuatapu (Vavaʻu) in Tonga
 Fanuatapu (Samoa) in Samoa